«Арена смелых» — советский кинофильм 1953 года. Совместная работа режиссёров Сергея Гурова и Юрия Озерова. Фильм представляет собой экранизацию циркового представления, фильм-концерт.

Сюжет 
В фильме показано цирковое представление, в котором принимают участие молодые мастера советского цирка.

В ролях 
 Олег Попов
 Эдуард Середа
 Борис Вяткин
 Мануэла Папян
 Виолетта Кисс
 Александр Кисс
 Ирина Сидоркина
 Владимир Самохвалов
 Изабелла Королёва
 Марика Королёв
 Гитана Леонтенко

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Сергей Гуров и Юрий Озеров
 Режиссёры: Сергей Гуров и Юрий Озеров
 Операторы: Эра Савельева и Фёдор Фирсов
 Композитор : Юрий Левитин
 Художник по костюму: Валентин Перелётов и Василий Щербак

Технические данные 
 СССР, 1953
 документальный фильм, музыкально-цирковое представление, фильм-концерт
 72-76 мин.

Другие названия 
 ,  Англоязычное название: Ring of Daring

Награды 
 Приз за лучший документальный фильм на МКФ в Венеции.

Дополнительная информация 
 Одним из дистрибьюторов этого фильма в России является компания Восток В (серия Энциклопедия Мастера Кино)

Примечания

Ссылки 
 «Арена смелых» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1953 года
Документальные фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы о цирке
Фильмы Сергея Гурова